Барон Моррис из Сент-Джонса в доминионе Ньюфаундленд и города Уотерфорд — наследственный титул в системе Пэрства Соединённого королевства. Он был создан 15 января 1918 года для британского юриста и политического деятеля сэра Эдварда Морриса (1858—1935), который занимал должность премьер-министра Ньюфаундленда в 1909—1917 годах.

По состоянию на 2023 год носителем баронского титула являлся его правнук, Томас Энтони Салмон Моррис, 4-й барон Моррис (род. 1982), который стал преемником своего отца в 2011 году.

Бароны Моррис (1918) 
 1918—1935: Эдвард Патрик Моррис, 1-й барон Моррис (8 мая 1858 — 4 октября 1935), сын Эдварда Морриса (ум. 1898);
 1935—1975: Майкл Уильям Моррис, 2-й барон Моррис (12 апреля 1903 — 11 марта 1975), единственный сын предыдущего;
 1975—2011: Майкл Дэвид Моррис, 3-й барон Моррис (9 декабря 1937 — 5 мая 2011), старший сын предыдущего;
 2011 — настоящее время: Томас Энтони Салмон Моррис, 4-й барон Моррис (род. 2 июля 1982), старший сын предыдущего;
 Наследник титула: достопочтенный Джеймс Моррис (род. 1 августа 1983), младший брат предыдущего.

Бароны Моррисы из Кенвуда 
 См. Барон Моррис Кенвудский

См. также 
 Майкл Моррис, 1-й барон Килланин (1826—1901), родоначальник баронов Килланин;
 Джон Моррис, барон Борт-и-Гест (1896—1979);
 Чарльз Ричард Моррис, барон Моррис из Грасмира (1898—1990);
 Брайан Роберт Моррис, барон Моррис из Моррис Касла (1930—2001);
 Альфред Моррис, барон Моррис из Манчестера (1928—2012);
 Джон Моррис, барон Моррис из Аберавона (род. 1931);
 Патрисия Моррис, баронесса Моррис из Болтона (род. 1954);
 Эстель Мориис, баронесса Моррис из Ярдли (род. 1952);
 Уильям Мануэл Моррис, барон Моррис из Хандсворта (род. 1938);
 Майкл Моррис, барон Несби (род. 1936);
 Уильям Моррис, 1-й виконт Наффилд (1877—1963).

Примечания

Источники 
 Kidd, Charles, Williamson, David (editors). Debrett’s Peerage and Baronetage (1990 edition). New York: St Martin’s Press, 1990
 Leigh Rayment’s Peerage Pages 
 thepeerage.com

Моррис
Моррис